Afak steht für:

 Afak (Zeitschrift), herausgegeben in Istanbul, osmanisches Reich
 Afak (Irak), Ort im al-Qadisiyya (Gouvernement), Irak
 Afaka-Schrift (ISO-15924-Code), Silbenschrift im heutigen Suriname

Abkürzung